Max est une abréviation courante de maximum, et du prénom Maxime.

Sigle 

MAX peut désigner :
 MAX (où MAX signifie Musical Active eXperience), un groupe féminin de J-pop ;
 Metropolitan Area Express (en français, métro léger de Portland) ;
 MAX, le jeu vidéo Mechanized Assault and Exploration.

Animal 
 Max, morte en 2012, une cigogne équipée d'une balise Argos depuis 1999 et suivie par une équipe du Muséum d'histoire naturelle de Fribourg.

Art et culture

Informatique 
 Max, logiciel musical développé par Cycling '74.

Cinéma 
 Max, film belge de Freddy Coppens sorti en 1994
 Max, film américain de Charles Wilkinson sorti en 1994
 Max, film danois de Trine Piil Christensen sorti en 2000
 Max, film anglo-canadien de 2002 par Menno Meyjes, représentant Hitler en 1918
 Max, court métrage de 2002 par Stan Brakhage
 Max, film pour adulte de Fred Coppula, sorti en 2002
 Max, un film français de Stéphanie Murat et coproduit par Thierry Ardisson, sorti en 2013
 Mad Max, quadrilogie de films d'actions avec Mel Gibson réalisés par George Miller
 Max & Co, film d'animation suisse de Samuel et Frédéric Guillaume, sorti le 
 Mary et Max, film australien d'animation réalisé par Adam Elliot en 2009
 Max, film de guerre américain réalisé par Boaz Yakin et sorti en 2015
 Max, court métrage français de Florence Hugues sorti en 2019.

Jeux vidéo 
 M.A.X.: Mechanized Assault and Exploration, un jeu vidéo développé et édité par Interplay
 Sam and Max, série de jeux vidéo d'aventures

Littérature 
 Max, un livre de Sarah K. aux éditions Gallimard
 Maximum Ride, un livre de James Patterson
 Max Havelaar, roman.
 Le magazine Max.

Bande dessinée 
 Max, premier tome de la série Dent d'ours de Yann (scénario) et Alain Henriet (dessin), sorti en 2013.
 Max, un label de comics américain, créé en 2001 par la société Marvel Comics

Télévision 
 Max, chaine de télévision québécoise.
 Max, titre original de la  de l'épisode Tempus fugit de la série télévisée X-Files.
 Max la Menace, série télévisée américaine de 1965 à 1969
 Mighty Max, série animée américaine de 1994.
 Max et Compagnie, nom français de Kimagure Orange Road, série animée japonaise de 1984 à 1988

Personnes

Patronyme 

 Adolphe Max (1869-1939), homme politique belge ;
 Arthur Max (1946-), chef décorateur américain ;
 Émile Max (1868-1930), homme politique belge ;
 Paul Max (1884-1944), dramaturge et romancier belge, auteur notamment de roman policier ;
 Peter Max (1937-), artiste du pop art et de l'art psychédélique américain ;
 Philipp Max (1993-), footballeur allemand ;
 Tucker Max (1975-), écrivain américain ;
 Zappy Max (Max Doucet) (1921-2019), animateur radiophonique français ;

Personnages fictifs 
 Max, personnage de dandy en haut-de-forme créé au cinéma par le comique Max Linder en 1910.
 Max Guevara, héroïne de la série télévisée Dark Angel interprétée par Jessica Alba.
 Max, fils de Dingo dans les Walt Disney.
 Max, héros de la série Sam and Max.
 Max, un des hommes faisant partie du consortium pétrolier à la tête de la conspiration de la saison 2 de la série 24. Il est allemand et joue dans deux épisodes de la série (2x23 et 2x24 (à noter qu'on le revoit dans le jeu vidéo)).
 Max, un des méchants de la série Kirby
 Max Rothman, principal protagoniste du film Max de 2003
 Max, mécanicien dans la série Medicopter

Prénom

Pseudonyme 

 Ava Max (1994-), auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Max, pseudonyme de Jean Moulin dans la Résistance intérieure française ; 
 Max, humoriste français ;
 Max, animateur de radio et de télévision français ;
 Max (1956-), auteur espagnol de bande dessinée. Il signait « Alphamax » dans les années 1980 pour se démarquer du suivant ;
 Max (1957-), auteur français de bande dessinée;
 Max (1975-2017), Maxlei dos Santos Luzia, footballeur brésilien.

Toponyme 

 Max, une ville du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Saint-Max est une commune de Meurthe-et-Moselle ;
 boulevard Adolphe Max à Bruxelles, en référence à Adolphe Max ;
 avenue Émile-Max à Schaerbeek, en référence à Émile Max ;
 Max (villa) est le nom d'un édifice situé à Chelles en Seine-et-Marne.

Entreprises 
 Max, une société française proposant des services financiers et bancaires
 Dr.Max, entreprise spécialisée dans la distribution pharmaceutique en Europe centrale et de l'Est.

Prénom masculin
Prénom français
Prénom anglais
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme français